Select (SQL), een statement in de programmeertaal SQL
 Select, een element in de opmaaktaal HTML (zie lijst van HTML-elementen)
 Select (automerk), een Frans automerk uit 1920
 Select (radioprogramma), een radioprogramma op Studio Brussel
 Select Uitzendbureau, een uitzendbureau
 Select (album), studioalbum van Kim Wilde